Mothership – singolo del 2006 degli Enter Shikari
Mothership – album del 2007 dei Led Zeppelin
Mothership – album del 2016 dei Dance Gavin Dance